Лоа:

 Лоа — невидимые духи в религии вуду.
 Лоа — самая длинная река Чили.